N24 (Niemcy) – stacja telewizyjna
 N24 (Rumunia) – stacja telewizyjna